Vicini di casa – film del 2022 diretto da Paolo Costella
Vicini di casa – serie televisiva italiana trasmessa tra il 1991 e il 1992
I vicini di casa (Neighbors) – film del 1981 diretto da John G. Avildsen
I vicini di casa  – gruppo musicale italiano attivo dal 1975 al 1980